św. Amand (IV w.) – pierwszy biskup Strasburga
 św. Amand (V w.) – biskup Bordeaux
 św. Amand z Maastricht (ok. 584-675) – biskup Flandrii